Le Palanquin des larmes est un récit autobiographie de la pianiste internationale Chow Ching Lie (1975) ;
 Le Palanquin des larmes est une adaptation cinématographique par Jacques Dorfmann du roman précité (1987).